Takkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Takkasaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Takkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar